Il gruppo dell'uraninite è un gruppo di minerali.

Minerali del gruppo dell'uraninite 
 Cerianite-(Ce)
 Thorianite
 Uraninite

Note 

Uraninite